Palmares — município do estado de Pernambuco, Brasil
Palmares (Belo Horizonte) — bairro do município de Belo Horizonte
Palmares (Ibirité) — bairro do município de Ibirité, estado de Minas Gerais, Brasil
Palmares do Sul —  município do estado do Rio Grande do Sul, Brasil
Quilombo dos Palmares
União dos Palmares — município do estado de Alagoas, Brasil

Ver também
Palmarès

Desambiguações de topônimos